Александр Стахович:
 Стахович, Александр Леонтьевич (?—?) — Георгиевский кавалер (№ 4670; 21 декабря 1832; полковник)